Vezir kann stehen für:
 Wesir, historisches Regierungsamt
 Hasan Vezir, türkischer Fußballspieler